

Топонім 

 Конь — французька назва італійського міста Коньє.
 Конь — поселення в общині Литія, Осреднєсловенський регіон, Словенія.
 Конь — село в Пєстречинському районі Татарстану.

Прізвище 
 Конь Федір Савелійович (бл. 1540 — після 1606) — російський архітектор.